Die Cadre-47/1-Europameisterschaft 1990 war das 26. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 21. bis zum 25. März 1990 in Sint Annaparochie, in der niederländischen Provinz Friesland, statt. Es war die neunte Cadre-47/1-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Wieder gab es bei dieser Europameisterschaft ein neues Spielsystem. Es wurde wieder im Satzsystem gespielt, wobei die Satzdistanz auf 60 Punkte verkürzt wurde. Für eine Serienspielart katastrophal. Das sieht man an der Platzierung vom Welt- und Europameister Hans Vultink, der mit 7,19 GD und einer HS von 37 15. wurde. Am besten mit dem System kam der Luxemburger Fonsy Grethen klar, der mit 21,81 einen sehr guten GD erreichte. Platz zwei bis vier gingen an die Deutschen Thomas Wildförster, Wolfgang Zenkner und Fabian Blondeel. Das zeigt die gute Ausbildung der der deutschen Akteure in den klassischen Seriendisziplinen. Der Turnierdurchschnitt hatte das Niveau der ersten Cadre 47/1-Europameisterschaften nach dem Zweiten Weltkrieg.

Turniermodus 
Es wurde eine Qualifikationsrunde im Doppel-KO System gespielt, bei der sich acht Spieler für das Hauptturnier qualifiziert haben. Hier trafen sie auf die acht gesetzten Spieler laut Rangliste. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen à 60 Punkte gespielt. Es wurde ohne Nachstoß gespielt, außer bei einem Unentschieden in einer Aufnahme. Dann gab es einen Tie-Break. Endete dieser zehnmal in einer Aufnahme Unentschieden wurde das Match in einem Bandenentscheid entschieden. Bei einem 2:0 Satzsieg erhält der Spieler drei Satzpunkte. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifiziert aus der Qualifikation für das Hauptturnier 

 Piet Adrichem
 Freek Ottenhof
 Wim Maarsman
 Hans Vultink
 John van der Stappen
 Jean Paul de Bruijn
 Peter de Backer
 Fabian Blondeel

Hauptturnier 

Anmerkung
 *1 Der 1. Satz endete 60:60 in einer Aufnahme. Tie-Break:10:10. Bandenentscheid für Grethen.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/1-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Friesland
Waadhoeke